L'équipe d'Oman de football () est une sélection des meilleurs joueurs omanais sous l'égide de la Fédération d'Oman de football.

Histoire

Classement FIFA

Palmarès

Parcours en Coupe du monde

Parcours en Coupe d'Asie

Parcours en Coupe du Golfe 
 1970 : Non inscrit
 1972 : Non inscrit
 1974 : 
 1976 : 
 1979 : 
 1982 : 
 1984 : 
 1986 : 
 1988 : 
 1990 :  place
 1992 : 
 1994 : 
 1996 : 
 1998 :  place
 2002 : 
 2003 :  place
 2004 : Finaliste
 2007 : Finaliste
 2009 : Vainqueur
 2010 : 
 2013 : 
 2014 :  place
 2017 : Vainqueur
 2019 : 
 2023 : Finaliste

Effectif actuel 
Mis à jour le

Les adversaires d'Oman de 1974 à nos jours

Notes et références

Liens externes